Круз де Окоте има више значења:

 Круз де Окоте (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Круз де Окоте (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Круз де Окоте (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Круз де Окоте (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику